Thyronectria är ett släkte av svampar. Thyronectria ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thyronectria